Jardiner autrement est un site internet et une opération de communication dont la réalisation a été confiée à la Société nationale d'horticulture de France (SNHF). Le site a été créé en 2011 dans le cadre du plan français Écophyto 2018 qui vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires de synthèse par les jardiniers amateurs. Les autres opérations qui ont suivis et se poursuivent sont menées avec l'aide de différentes organisations.

Objectifs 
Le projet Jardiner autrement a pour objectif d’informer et de sensibiliser les 17 millions de jardiniers amateurs que compte la France et de les aider à jardiner sans produits phytosanitaires de synthèse en vue de l'échéance réglementaire fixant leur interdiction au .

Contenu du site 
Par ses articles sur les fondamentaux du jardinage et les techniques alternatives efficaces, le site permet d’apporter des clés de compréhension pour réussir un jardin plus respectueux de la nature. Jardiner autrement c’est observer, comprendre, prévenir plutôt que guérir et choisir comment soigner en connaissance de cause.

Autres actions 

 Fiches techniques
Ces fiches permettent d'établir un diagnostic, d'identifier les principaux bioagresseurs (ravageurs et maladies) au jardin et de mieux connaître les principaux organismes auxiliaires des cultures. Elles donnent des indications de lutte contre ces bioagresseurs.

 Concours Jardiner autrement
Chaque année depuis 2011 le concours « Jardiner autrement, réduisons l'usage des pesticides au jardin » récompense les démarches les plus abouties dans les jardins d’agrément, les potagers ou les jardins mixtes en termes de préservation des équilibres biologiques.
Ce concours gratuit s'adresse à tous les jardiniers amateurs de France métropolitaine quelle que soit la taille de leur jardin ou de leur terrasse.

 Conférences
L'équipe Jardiner autrement est mobilisée chaque année pour des conférences en régions destinées aux jardiniers amateurs, afin de leur faire connaître les outils du site et à d’encourager localement des dynamiques de jardinage raisonné.

 Guide d'observation et de suivi des bioagresseurs au jardin
Ce guide, écrit en partenariat avec le ministère chargé de l'agriculture, apporte aux jardiniers amateurs les notions nécessaires au diagnostic des maladies et ravageurs affectant les plantes du jardin. Le guide présente 90 fiches de couples plantes-bioagresseurs, 4 fiches sur les plantes invasives et 11 fiches sur les auxiliaires naturels. Il permet à des jardiniers observateurs de participer au réseau d'épidémiosurveillance.

 Bulletins de santé du végétal
Le site Jardiner autrement met à disposition l'ensemble des bulletins JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures) édités dans les différentes régions de France. Ces bulletins permettent de suivre l'actualité sanitaire et d'anticiper les stratégies de lutte contre les maladies et ravageurs au jardin.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 SNHF
 Protection biologique intégrée
 Epidémiosurveillance

Liens externes 
 Site officiel Jardiner autrement

Jardinage
Protection des cultures